Amberg steht für folgende Orte:

in Deutschland:
 Amberg, Stadt in der Oberpfalz, Bayern
 Amberg (Morsbach), Ortsteil von Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Amberg (Seeg), Ortsteil von Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Amberg (Simbach), Ortsteil von Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Amberg (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Unterallgäu, Bayern

in Österreich:
 Amberg (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortsteil von Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Amberg (Gemeinde Fresach), Ortschaft in Fresach, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Amberg (Gemeinde Gramastetten), Ortsteil von Gramastetten, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Amberg (Gemeinde Greifenburg), Ortsteil von Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Amberg (Gemeinde Mining), Katastralgemeinde von Mining, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

in den Vereinigten Staaten:
 Amberg (Wisconsin), im Marinette County
 Amberg (Town), Town(ship) im Marinette County, Wisconsin

in anderen Ländern:
 Amberg, deutscher Name von Podgórz (Toruń), Polen

Amberg ist der Familien- oder Beiname folgender Personen:

 Adolph Amberg (1874–1913), deutscher Bildhauer
 Agnes Amberg (1936–1991), Schweizer Köchin
 Bernhard Amberg (Mathematiker, 1843) (1843–1915), Schweizer Mathematiker, Lehrer und Politiker
 Bernhard Amberg (Mathematiker, 1940) (* 1940), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Charles Amberg (eigentlich Karl Amberg) (1894–1946), deutscher Liedtexter
 Ernst-Heinz Amberg (1927–2020), deutscher Theologe
 Ernst Julius Amberg (1871–1952), Schweizer Mathematiker
 Ferenc Amberg (* 2005), deutscher Schauspieler
 Friedrich von Amberg († 1432), deutsch-schweizerischer Franziskaner 
 Hans von Amberg († um 1509), deutscher Steinmetz
 Hans-Paul Amberg (1916–1985), Schweizer Jurist, Anwalt und Bahnmanager
 Hugo Amberg (1872–nach 1943), deutscher Maler, Grafiker und Kunsterzieher

 Josef Amberg (1900–1976), deutscher Goldschmied
 Julie Günther-Amberg (1855–1942), deutsche Malerin
 Leo Amberg (1912–1999), Schweizer Radrennfahrer
 Martin von Amberg, Prediger und Inquisitor in Prag 
 Michael Amberg (1926–2001), britischer Fechter
 Oskar Amberg (1878–1963), estnischer Politiker, Ingenieur und Unternehmer
 Robert Amberg (1891–1959), Schweizer Landwirt und Ornithologe
 Rudolf Amberg (1925–1995), Schweizer Bergbauingenieur
 Stefan Amberg, Pseudonym von Will Berthold (1924–2000), deutscher Schriftsteller
 Werner Amberg (1929–2014), deutscher Politiker (SPD), MdEP
 Wilhelm Amberg (1822–1899), deutscher Maler
 Yannick Amberg, Geburtsname von Yannick Mettler (* 1989), Schweizer Automobilrennfahrer
 Zoël Amberg (* 1992), Schweizer Rennfahrer

Fiktive Personen:
 Georg Friedrich Amberg, Protagonist des Romans Sankt Petri Schnee (1933) von Leo Perutz

Amberg steht für folgende Gesteinssorten:

 Amberg Granite, feinkörniger grauer Granit
 Amberg Red, grobkörniger roter Granit

Siehe auch:
 Am Berg
 Großamberg
 Schloss Amberg, Schloss in Levis, Vorarlberg, Österreich
 Åmmeberg, Ort in der Provinz Örebro, Schweden
 Ambergris Cay Limestone, geologische Formation in Belize